Această pagină este o listă a celor 58 de comitate din statul California:

Lista alfabetică a celor 58 de comitate

Vezi și 

 California (dezambiguizare) și 
 Listă de orașe din California
 Listă a etimologiilor numelor subdiviziunilor statului California
 Formate comitate California (format)
 Formatele tuturor comitatelor din Statele Unite (categorie)

Referințe

Legături externe 

 
Comitate
California